Schary ist der Familienname folgender Personen:

 Dore Schary (1905–1980), amerikanischer Filmproduzent
 Elke Schary (* 1947), deutsche Sängerin
 Johann Michael von Schary (1824–1881), österreichisch-böhmischer Brauer, Unternehmer und Politiker
 Walery Schary (* 1947), sowjetischer Gewichtheber

Schary (ukrainisch Жари) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:
 Schary (Swjahel), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel
 Schary (Putywl), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Putywl

Siehe auch:
 Shary
 Schari
 Shari